Korytne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Korytno) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Korytne (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Balta, siehe Korytne (Balta)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Korytne (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Korytne (Wyschnyzja)

Korytné ist zudem Name einer Gemeinde in der Slowakei.